

Codici 
 OUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Les Anglades di Oujda (Marocco)
 OUD – codice ISO 3166-2:BF di Ouedalan (Burkina Faso)
 OUD  – codice ISO 3166-2:MA di Oued ed Dahab (Marocco)

Geografia 
 Oud-Beijerland – comune dell'Olanda Meridionale (Paesi Bassi)

Musica 
 Oud – strumento musicale cordofono

Persone
 Jacobus Johannes Pieter Oud – architetto olandese

Botanica
 Oud – resina estratta dagli alberi di Aquilaria